«Згода» Ходеч БСT () — польский пляжный футбольный клуб из города Ходча.

История 
Клуб был образован в 2015 году. Организатором турнира первой лиги в 2015, 2016,  и 2017.

Достижения 
 Первая лига Польши по пляжному футболу
 3. место - 2017
 Чемпионат Куявско-Поморскоего воеводства по пляжному футболу
 1. место - 2015, 2017
 Чемпионат Подляскоего воеводства по пляжному футболу
 1. место - 2017
 Chodecz Beach Soccer Cup
 2. место - 2015
 3. место - 2016

Основной состав

См. также 
 Грембах Лодзь

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба

Пляжные футбольные клубы Польши
Спорт в Куявско-Поморском воеводстве
Влоцлавский повет